Владимир Григорьевич Абраменко (; род. 1934) — советский и украинский легкоатлет и тренер; Заслуженный тренер Украинской ССР (1977).

Биография 
Родился 11 июня 1934 года в городе Сталино (ныне Донецк) Украинской ССР. Умер 24 ноября 2012 года.

Занимался спортивной ходьбой, был чемпионом Украины в ходьбе на 50 км. 

Окончил Донецкий техникум физической культуры в 1953 году и Каменец-Подольский педагогический институт (ныне Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко в 1959 году. 

Работал тренером Новоселицкой ДЮСШ (Черновицкая область) в 1956—1958 годах. Затем — в Донецке в ДЮСШ горисполкома (1961—1972) и высшей школе спортивного мастерства (1972—2000). 

Среди его воспитанников — мастера спорта международного класса: В. Архипенко, С. Мельников, А. Мищенко, В. Нагайник, А. Шевчук.

Примечания

Ссылки 
 Абраменко Владимир Григорьевич